Килибаев Нурлан Аталыкович (18 марта 1969 года, город Уштобе, Талдыкорганской область) — художник-педагог, член Союза Художников Казахстана, лауреат государственной премии «Дарын», доцент кафедры творческих специальностей Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая.Профессиональное художественное образование получил в стенах художественно-графического факультета Казахского Национального педагогического университета имени Абая (ныне — Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая). С 2002 года член Союза художников Республики Казахстан. С 2004 года Нурлан Килибаев Лауреат Государственной премии «Дарын» за художественное мастерство и развитие изобразительного искусства. В 2015 году награжден золотой медалью «Үздік шығармашылығы үшін» Союза Художников Республики Казахстан.

На данный момент творческие достижения Нурлана Килибаева состоят в трех персональных выставках («Құс жолы» 2003г., «Атамекен» 2009 г., «Китай» 2014 г. КНР, г.Чаочжоу) и участии в сорока пяти международных и республиканских выставках и экспозициях. Педагогический актив формируют более двадцати лет педагогического стажа, десятки профессионально подготовленных студентов, внедрение трех авторских методик преподавания живописи и композиции.

Нурлан Килибаев, будучи одним из наиболее одаренных и ярких мастеров Казахстана, сумел сформулировать и развить уникальный образный язык, причудливо сочетающий древность и лаконичность номадического Степного космоса, мудрость и изысканность мусульманского Востока и виртуозный реализм западноевропейской художественной традиции. В своих живописных работах художник тяготеет к метафорическому, символическому решению образа, а стилистически его манера представляет собой причудливый симбиоз разнообразных пластических приемов: академически-реалистического и декоративно-экспрессионистского одновременно.

Образный язык Нурлана Килибаева изначально формировался при изрядной доле влияния отточенной декоративной эстетики эпохи «искусств и ремесел», творчества Густава Климта и Альфонса Мухи. Далее пришло серьезное увлечение классической японской живописной техникой с ее простотой, изысканностью и непостижимостью, а интерес к мусульманской миниатюре позволил обдуманно и дерзко расширить возможности своей живописной палитры.

Весь этот сложный по своей стилистике и философии творческий багаж Нурлану Килибаеву удалось спроецировать на свое собственное авторское видение и этническую ментальность. Результатом стал необычный живописный монолог, посредством которого художник обращается к нам — своим современникам.

Обладая отшлифованным живописным мастерством и четкой мировоззренческой позицией, художник вот уже более двадцати пяти лет создает галерею завораживающих женских образов, не уставая отыскивать и заострять неведомые грани столь постоянной в своей изменчивости женской природы. Думается, его целью является суметь уловить и запечатлеть извечную тайну Женщины — покорной и мятежной, блудницы и святой, невинной овечки и беспощадной тигрицы, невесты и жены, дочери и матери, неопытности и мудрости прожитых лет, изнеженной гаремной красавицы и бесстрашной степнячки. Этот список можно продолжать бесконечно.

Свежесть и бархатистую нежность женских лиц оттеняет тяжесть и переливчатый звон драгоценного металла замысловатых украшений. Это скифские гривны и египетские ожерелья, казахские бойтумары и берберские браслеты, узбекские перстни и иорданские кораллы.

Каждое украшение — знак статуса, назначения, символ избранности его хозяйки. Художник мастерски обыгрывает древние замысловатые орнаментальные формы, синтезируя четкость скифо-сакской стилистики, магическую зыбкость арабского Востока и искренность традиционного Степного Знания. При этом натурастилистическая трактовка образов степных красавиц, тщательная передача деталей фигуры, одежды, частей тела акцентируют внимание на материальном мире, одухотворенном силой Вечного Неба. Мастер передает это через цвет, свет и особое композиционное решение.

Еще одной важной характеристикой творчества художника является умелое использование симметрии: многие его полотна сознательно симметрично компонуются, что придает им особую устойчивость, монолитность и целостность. Увлечение прикладным искусством, и в частности философией орнамента способствовало формированию оригинального художественного стиля Нурлана Килибаева: евразийского по духу и манере исполнения.

Творчество Нурлана Килибаева во многом уникально, он — сформировавшийся профессиональный казахстанский живописец, духовно цельный и активный, постоянно стремящийся к совершенствованию своего мастерства.

Художники Казахстана